La gitana, film diretto da Gaston Velle (1906)
La gitana (The Spanish Dancer), film diretto da Herbert Brenon (1923)
La gitana (La gitanilla), film diretto da Fernando Delgado (1940)